Sterling Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sterling Heights (Indiana) im Marion County
 Sterling Heights (Michigan) im Macomb County